Лысюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лысюк, Александр Михайлович (род. 1990) — украинский футболист, полузащитник.
 Лысюк, Антон Игоревич (род. 1987) — украинский футболист.
 Лысюк, Виктория Владимировна (Мэйби Бэйби, род. 1995) — российская и белорусская певица.
 Лысюк, Сергей Иванович (род. 1954) — российский офицер, полковник, Герой Российской Федерации.